Клы́пин () — посёлок, расположенное на территории Борзнянского района Черниговской области (Украина).

Населённые пункты Борзнянского района